

Ebraismo 
 Adar – sesto mese del calendario ebraico secondo il computo ordinario

Geografia 
 Adar – centro abitato e comune rurale del Marocco

Persone 
 Aliza Adar – attrice marocchina naturalizzata italiana
 Tamar Adar – scrittrice israeliana
 Yasemin Adar – lottatrice turca, specializzata nella lotta libera

Altro 
 Richard Adar – personaggio di Battlestar Galactica